EM, Em o em tiene distintos significados:

Ciencia
 Electromagnetismo
 Energía Mecánica
 Electromigración, un problema común en diseño de circuitos integrados.
 Exámetro la unidad de medida del SI, equivalente a 1018 metros, abreviada EM.

Computación
 em, "Editor for mortals" (alternativa de ode>, la etiqueta de HTML para énfasis.
em (tipografía): unidad de longitud en tipografía y hojas de estilo, representa la altura de la fuente de un elemento.
 Algoritmo EM, usado para computación estadística.

Medicina
 Encefalopatía Miálgica (en el pasado "Encefalomielitis Miálgica"), una enfermedad relacionada con el sistema inmunitario y el sistema nervioso central, también conocida como Síndrome de Fatiga Crónica.
 Esclerosis Múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central.
 Eva Mitocondrial, el ancestro hembra de la humanidad del que desciende el ADN mitocondrial de toda la especie.
 Microorganismos efectivos.

Música
 EM y Em son abreviaciones de los acordes de Mi Mayor y Mi Menor, respectivamente.
 La escala de Mi menor en el sistema americano.

Economía
 Empresa Multinacional.

Otros 
 En Marea, coalición política española.

Siglas